Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Tommy Haas 6-7(6), 4-6, 7-6(7), 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Gustavo Kuerten (secondo turno)
 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Jiří Novák (quarti di finale)
 Karol Kučera (terzo turno)
 Tommy Haas (semifinali)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Tommy Haas (finale)
 Nicolás Lapentti (terzo turno)

 Thomas Johansson (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Albert Costa (terzo turno)
 Francisco Clavet (terzo turno)
 Vince Spadea (quarti di finale)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 Fernando Meligeni (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1999